Никола́й Никола́евич Яно́вский:
 Яновский, Николай Николаевич (1875 — после 1917) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Калужской губернии.
 Яновский, Николай Николаевич (1914—1990) — советский литературовед, литературный критик, историк литературы.